Justuskirche nennt man Kirchengebäude, die dem Patrozinium der Heiligen Justus von Triest oder Justus von Lyon unterstellt sind. Folgende Kirchen zählen dazu:
 St. Justus, 1885 abgebrochene Kirche in Eisenach, Thüringen, Deutschland
 Kathedrale von Triest, Bischofskirche in Triest, Friaul-Julisch Venetien, Italien
 St. Justus (Zvole), Rychnovek, Königgrätzer Region, Tschechien 
 St. Justus (Flums), Flums, Kanton St. Gallen, Schweiz
 San Giusto (Lucca), Lucca, Toskana, Italien
 Kirche Saint-Just (Lyon), Lyon, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Saint-Just-de-Valcabrère, Valcabrère, Region Okzitanien, Frankreich

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)